

Sigle 
 Kirchlicher Zeitgeschichte

Codici 
 kzg – codice ISO 639-3 della lingua kikai